Краево́й эффе́кт, краевы́е эффе́кты — влияние границ.

 Краевые эффекты в электромагнетизме:
 Уменьшают индуктивность катушки.
 Краевые эффекты, эффекты формы приходится учитывать при проектировании электрических машин и электроизмерительных приборов.
 Пограничные эффекты проявления в фотографии.
 Правило краевого эффекта, сгущение жизни на границах экосистем.

Моделирование 
 Краевой эффект в моделировании процессов — недостаток, ограниченность модели, подразумевающей непрерывность, неограниченность процесса в пространстве или во времени.
 Краевой эффект в ролевых играх, игровом моделировании — влияние моментов начала и окончания игры на действия игроков и работу принятых в игре моделей.
 Краевой эффект в работе клеточных автоматов

В психологии 
 Эффект края — феномен принятия решения. Характеризуется переоценкой вероятных событий и недооценкой маловероятных событий. В частности, индивид обычно совсем игнорирует очень маловероятные события даже при их чрезвычайной значимости.
 Эффект края (память) — явление, показывающее, что лучше всего запоминается материал, находящийся в начале и в конце. Описан Германом Эббингаузом.

См. также 
 Скин-эффект
 Сегрегация (физика)
 Дифракция

Примечания